

Fumetti
 Largo – personaggio del manga MegaTokyo.
 Largo – nome con cui nei paesi di lingua spagnola è conosciuto il personaggio della famiglia Addams Lurch.

Geografia 

  Bulgaria
Largo – complesso architettonico di tre edifici di classicismo socialista nel centro di Sofia, capitale della Bulgaria, progettato e costruito negli anni '50 con l'intento di diventare il nuovo centro rappresentativo della città. 

  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Largo Inferiore e Largo Superiore – villaggi della Scozia

  Stati Uniti
Largo – paese della Florida
Largo – località del Maryland

  Sudafrica
Largo – città del Sudafrica

Musica
Largo – indicazione di tempo.
Largo – titolo alternativo con cui è stato distribuito nei paesi ispanofoni il singolo di Ted Cassidy del 1965 The Lurch.
Largo – concept album di Rob Hyman e Rick Chertoff del 1998.

Toponomastica
Largo – piazza di dimensioni molto piccole

Altri progetti